L'NWA International Tag Team Championship è stato un titolo corrispondente al riconoscimento più alto della divisione tag team difeso nelle federazioni giapponesi All Japan Pro Wrestling e Japan Pro-Wrestling Association (JPA) facenti parte del territorio della National Wrestling Alliance.

Storia 
La prima coppia a vincere la cintura fu Al Costello e Roy Heffernan nel 1962. 
Il 10 giugno del 1988 il titolo fu unificato con il PWF World Tag Team Championship per ottenere il World Tag Team Championship, anche conosciuto come Double Cup.

Fra le maggiori personalità che hanno vinto questo titolo ci sono Antonio Inoki e Giant Baba, Dory Funk Jr. e Terry Funk ed anche i ‘Road Warriors’ (Animal e Hawk).

Albo d'oro

Note

Voci correlate 
 National Wrestling Alliance
 All Japan Pro Wrestling

Titoli della National Wrestling Alliance
Titoli della All Japan Pro Wrestling